Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Luis Lobo e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Neil Broad e Piet Norval 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)

 Libor Pimek /  Byron Talbot (secondo turno)
 Grant Connell /  Jim Grabb (primo turno)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (campioni)
 Neil Broad /  Piet Norval (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1997